Oschanin ist der Familienname folgender Personen:

Ilja Michailowitsch Oschanin (1900–1982), sowjetischer Sinologe
Lew Iwanowitsch Oschanin (1912–1996), sowjetischer Dichter

ru:Ошанин